ПМС — абревіатура, що може застосовуватися щодо:
 Приватизаційний майновий сертифікат — державний приватизаційний папір.
 Передменструальний синдром — комплекс симптомів у жінки перед менструацією.